Dabiq kan avse:

Dabiq (magasin) – en tidigare tidskrift som gavs ut av Islamska staten 2014–2016

Geografi
Dabiq (stad) – en stad i norra Syrien